

Cinema 
Lost in Paradise – film vietnamita del 2011

Musica 
Lost in Paradise – singolo del 2012 degli Evanescence
Lost in Paradise – album del 2012 dei Faber Drive